Le championnat du monde de snooker 1995 a lieu du  au  au Crucible Theatre de Sheffield en Angleterre.

Prix 
Gagnant :  £ 
Finaliste :  £ 
Demi-finalistes :  £ 
Quart de finalistes :  £ 
 de finalistes :  £ 
 de finalistes :  £ 

Meilleur break télévisé :  £ 

Maximum break télévisé :  £

Tableau final

Centuries du tournoi final (30) 

 147, 133, 128, 124, 121, 119, 114, 105, 103, 103, 101, 100 Stephen Hendry
 136, 117, 100 Andy Hicks
 129, 123, 115, 110 John Parrott
 117 Tony Drago
 115, 111, 101 Nigel Bond
 112, 111 Ronnie O'Sullivan
 108, 107 Peter Ebdon
 103 Dave Harold
 100 Alan McManus
 100 Darren Morgan

Notes et références

Article connexe 
 Championnat du monde de snooker

Liens externes 

1995
Snooker
Snooker 1995
Sport en Angleterre en 1995
Snooker en 1995
Sport en avril 1995